

Sport
Combinata alpina – specialità olimpica dello sci alpino
Combinata nordica – specialità olimpica dello sci nordico
Combinata – specialità dello sci acrobatico
Combinata – specialità olimpica dell'arrampicata sportiva

Tecnologia
Combinata universale – macchinario per la lavorazione del legno massello